Вязь — тип древнерусского письма, в котором буквы сближаются или соединяются одна с другой. В повседневной речи также употребляется по отношению к арабскому письму.

Вязь также может означать:
 Вязь (река) — река в Пушкинском районе Московской области, ранее левый приток Учи, ныне впадает в Пестовское водохранилище;
 Вяз (река), также указывается как «Вязь» — река в Клинском районе Московской области, приток Ямуги.

См. также 
 Вязье
 Вяз (значения)